Charles Somerset kan syfta på:

* Charles Somerset, 1:e earl av Worcester (1460–1526), engelsk ädling
 Charles Somerset, markis av Worcester (1660–1698), engelsk ädling
 Charles Somerset, 4:e hertig av Beaufort (1709–1756), brittisk peer
 Lord Charles Henry Somerset (1768–1831), brittisk general och kolonialguvernör